Чемпионат Островов Кука 2011 — тридцать восьмой чемпионат страны по футболу. В турнире приняло участие 7 команд, сыгравшие по 12 матчей каждая. Победителем первенства стал действующий чемпион островов — Тупапа Мараэренга, завоевавший 9-й титул. Тупапа не проиграла ни одного матча и пропустила всего 6 мячей, однако турнир получился интригующим: занявший второе место Никао Сокаттак отстал всего на одно очко. Тупапа первой среди кукских клубов представляла страну в О-лиге.

Турнирная таблица

Ход чемпионата

1 раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

6 раунд

7 раунд

8 раунд

9 раунд

10 раунд

11 раунд

12 раунд

13 раунд

14 раунд

Ссылки 
 Данные о сезоне на rsssf.com

2011 год в футболе
Чемпионат Островов Кука по футболу